

Patronyme 

 Gérard de Bazoches (-1228), évêque de Noyon.
 Gervais de Bazoches (-1108), prince de Galilée et de Tibérias 
 Gui de Bazoches (av. 1146-ap. 1203), chroniqueur de la  croisade ;
 Jacques de Bazoches (1219-1242), évêque de Soissons ayant sacré Saint-Louis ;
 Milon de Bazoches, abbé de Saint-Remi de Reims en 1206 ;
 Milon de Bazoches (1241-1290), évêque de Soissons ayant sacré Philippe le Hardi ;
 Nivelon de Bazoches (1262-1290), évêque de Soissons.

Toponyme 

 Bazoches, commune française de la Nièvre ;
 Bazoches-au-Houlme, commune française de l'Orne ;
 Bazoches-en-Dunois, commune française d'Eure-et-Loir
 Bazoches-lès-Bray, commune française de Seine-et-Marne ;
 Bazoches-les-Gallerandes, commune française du Loiret ;
 Bazoches-les-Hautes, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Bazoches-sur-Guyonne, commune française des Yvelines ;
 Bazoches-sur-Hoëne, commune française de l'Orne ;
 Bazoches-sur-le-Betz, commune française dans le Loiret ;
 Bazoches-sur-Vesles, commune française de l'Aisne ;
 Beton-Bazoches commune française de Seine-et-Marne.